Ersatzmutter  steht für:
 (rechtlich) Leihmutter
 (umgangssprachlich) Stiefmutter, neue Lebensgefährtin oder Ehegattin des Vaters nach Tod/Verlust der un-/verheirateten Mutter
 (technisch) Ersatzteil siehe Mutter (Technik)